Lleó Roig Luxemburguès, organització de resistència durant la Segona Guerra Mundial de Luxemburg
 Lunar Receiving Laboratory, instal·lació del Centre Espacial Lyndon B. Johnson de la NASA per a l'emmagatzematge del material portat de la Lluna
 Lexikon der Romanistischen Linguistik, obra de referència per a l'estudi de les llengües romàniques
 Vector de Laplace-Runge-Lenz, vector que dona informació de l'òrbita d'un objecte astronòmic
 Microsoft Limited Reciprocal License (Ms-LRL), una de les llicències del tipus shared source de Microsoft
 lrl també és el codi ISO 639-3 del lari, llengua parlada a l'Iran